Klow (syldaviska Клов) är en fiktiv huvudstad i det fiktiva landet Syldavien på Balkan. Denna stad är omnämnd i flera seriealbum om Tintin av Hergé.

Se även 
Bordurien

Källor

Fiktiva orter
Syldaviens geografi